O Aberto da República é um torneio de tênis que é jogado em quadras de saibro descobertas (chaves masculinas - ATP Challenger Tour) e cobertas (chaves femininas - ITF W60), do Iate Clube de Brasília, em Brasília, Brasil.

Edições

Simples Masculino

Simples Feminino

Duplas Masculino

Duplas Feminino

Ligações externas 

Torneios de tênis no Brasil
ATP Challenger Tour
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil
Competições desportivas do Distrito Federal (Brasil)
Circuito Feminino ITF